27-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 8 клубами с 7 апреля по 6 ноября 2018 года. Официальное название — «Шоро́» Топ-Ли́га Кыргызста́на 2018 (кирг. «Шоро» Кыргызстан Топ-Лигасы).

Генеральным спонсором чемпионата этого сезона стала местная известная компания по производству национальных напитков — «Шоро». Матчи чемпионата транслировал главный спортивный телеканал страны — КТРК Спорт.

Чемпион получил прямую путёвку в групповой этап Кубка АФК 2019 — 2-го по престижу и силе международного клубного турнира АФК (азиатский аналог Лиги Европы УЕФА).

Участники 
В отличие от предыдущего сезона, в котором принимали участие 6 клубов, в чемпионате 2018 года было 8 участников. Турнир состоял из 28 туров. Чемпионский титул защищал ошский «Алай».

Команды, занявшие последние места, могут выбыть или не выбыть в Первую лигу Кыргызстана в зависимости от того, расширится или сократится количество участников чемпионата в следующем сезоне; или клубы, занявшие призовые места в Первой лиге, смогут или не смогут соответствовать всем требованиям лицензирования для Топ-Лиги.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самая крупная победа: 22.09.2018 Алай — Кара-Балта 9:0

Самая крупная победа на выезде: 27.10.2018 Академия — Дордой 0:8

Самый результативный матч: 18.04.2018 Кара-Балта — Алай 5:6 (в ходе матча Кара-Балта вела в счёте 4:0, но упустила победу).

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольной лиги Кыргызстана — flk.kg
 Официальный сайт Федерации футбола Кыргызской Республики — ffkr.kg

Чемпионат Киргизии по футболу
Киргизия
Спорт в Киргизии в 2018 году